Cannelle Carré-Cassaigne (1995-), une actrice française ;
 Théodule Carré-Cassaigne (1990-), un acteur français.